Rui Águas (1960) portugál labdarúgó, edző
 Rui Águas (1972) portugál autóversenyző